Shock, een tekort aan circulerend vocht in het lichaam
 Shock (boek), een roman van Robin Cook
 Shock (film), een film van Alfred L. Werker
 Shock (Rainbow MagicLand), een achtbaan